Rubens Nogueira Filho (São Paulo, 4 de janeiro de 1959 — São Paulo, 22 de fevereiro de 2012) foi um compositor, violinista e cantor brasileiro.

Naturais da cidade de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira